Перепёлкина — русская фамилия.

 Известные носительницы 

 Перепёлкина, Елена Ивановна (род. 1982) — чемпионка России по вольной борьбе.
 Перепёлкина, Людмила Алексеевна (1930—2014) — советская и российская актриса.
 Перепёлкина, Мария Николаевна (род. 1984) — российская волейболистка. См. также